Santacaterina – cognome italiano
 Josh Santacaterina – ex nuotatore australiano